

Geografia 
 Oha – cittadina dell'estremo oriente russo, il cui nome viene traslitterato come Ocha, secondo lo standard ISO 9-1968

Sigle 
 Ontario Hockey Association – federazione di hockey su ghiaccio canadese
 Open Handset Alliance

Codici 
 OHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ohakea Air Base, Ohakea, Nuova Zelanda

Altro 
 OHA – targa automobilistica di Osterode am Harz (Germania)